Plusieurs espèces d'arbres partagent le nom de tulipier :
Tulipier du Gabon (Spathodea campanulata), arbre tropical d'ornement originaire d'Afrique (famille des  Bignoniaceae)
Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera), arbre d'ornement et de reboisement originaire d'Amérique du Nord (famille des Magnoliaceae)
Tulipier de Chine (Liriodendron chinense), très semblable au tulipier de Virginie, originaire de Chine
Laurier tulipier (Magnolia grandiflora), arbre d'ornement appelé aussi magnolia à grandes fleurs ou magnolier à grandes fleurs (famille des Magnoliaceae)

Par confusion :
 Tulipier, nom vernaculaire donné par confusion au Magnolia de Soulange (Magnolia ×soulangeana), ou « faux tulipier », en référence à sa floraison spectaculaire au printemps qui ressemble à des tulipes roses.

Notes et références 

Arbre d'ornement
Flore (nom vernaculaire)